Németország
Schönhausen, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Schönhausen, település Szász-Anhalt tartományban